{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Kurenai Uchiha
|nombre_ja = 夕日紅
|nombre_ja_latino = Yūhi  Kurenai
|sexo = Femenino
|fechanacimiento = 11 de junio
|edad =31
|sangre = AB
|canon = 
|primeraaparicion = Manga Capítulo 34Anime Episodio 3
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre =
|otrosnombres =
|edad = 28/31
|altura = 169,1 cm
|peso = 54,4 kg
|ocupación = Jōnin
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja
|pais = País del Fuego
|maestro = 
|equipo = Equipo 8 Kurenai YuhiShino AburameHinata HyūgaKiba Inuzuka
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = personaje secundario
|familia = 
|seiyu = Rumi Ochiai
|doblador =  Olga Velasco Ilia Gil; Anabel Méndez
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie =Naruto: Shippūden
|nombre =
|otrosnombres =
|edad = 31
|altura = 169,1 cm
|peso = 54,4 kg
|ocupación = Jonin
|aldea = Konoha
|pais = País del Fuego
|maestro = 
|equipo = Equipo 8
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = Secundario
|familia = Asuma Sarutobi (Marido) Mirai Sarutobi (hija) Shinku Yūhi (Padre-Muerto)
|seiyu =
}}

 es un personaje del manga y anime Naruto.
Yūhi significa Sol de la tarde, y Kurenai, carmesí. Esto puede estar relacionado con el color de su pintalabios como juego de palabras, puesto que Kurenai se puede pronunciar también como beni, que se refiere al maquillaje usado tradicionalmente en Japón para pintar los labios de rojo.

Apariencia
Kurenai es una kunoichi con el cabello negro y largo, y únicos ojos que son de color rojo, con un anillo adicional en ellas similar al Rinnegan, aunque menos ondulaciones. Lleva maquillaje que consiste en lápiz labial rojo y la sombra de los ojos morado. Su traje ordinario consiste en una blusa de malla de armadura roja con sólo la camisa visible derecha. Sobre esta lleva una materia que es muy amplia que se asemeja a los vendajes con un patrón en él similares a las espinas de la rosa. Sus manos y los muslos son también envuelto en vendas y lleva su banda ninja en la frente y sandalias de ninja. Durante la saga de Hidan y Kakuzu, es vista con un vestido formal de color rojo, aunque lo usaba solamente en su hogar.

En un flashback, se demostró que Kurenai solía usar el estándar de equipo ninja de Konoha con un chaleco táctico y un sencillo traje de color rojo sin mangas debajo.

Durante su embarazo, ella ha estado usando un largo y suelto vestido apropiado para la maternidad con una blusa sencilla debajo de ella.

En el manga, se ve que su vestimenta de niña, consistía de un kimono ligero de color negro sobre una camiseta de red, de manera muy similar a la vestimenta casual de Shizune.

Personalidad
Es una especialista en genjutsu, y lidera el equipo 8, en el que están Kiba Inuzuka, Shino Aburame, y Hinata Hyūga. Le gusta el vodka, el pulpo salado, y beber un vaso de vino por la noche. No le gusta el pastel. Kurenai es firme, honesta y simple, y se describe a sí misma como del tipo hermana mayor sexy.

Kurenai es muy cercana con todos sus discípulos, pero en especial con Hinata. Ella sabe que su padre la toma por inútil, y por eso ha adoptado una postura cercana y maternal con ella. Parece estar al tanto de su amor por Naruto, y a veces intenta conseguir que él se fije en ella, incitándole a ayudarla, o de alguna otra forma. 

Desde muy temprano, en la serie había motivos para sospechar de una relación con Asuma Sarutobi, aunque no se hubiera mencionado explícitamente. Cuando no estaban de servicio, solían estar juntos. En una de esas ocasiones, Kakashi Hatake les preguntó si era una cita, a lo que ella se sonrojó. En un flashback, Asuma es mostrado comprando flores en la tienda del Clan Yamanaka, y rechaza decir para quién son. En cualquier caso, Ino le pide que dé recuerdos a Kurenai de su parte, lo que indica que la posibilidad de una relación era bien conocida por la gente. Durante la batalla de Asuma contra Hidan, se muestra a veces a una preocupada Kurenai, que cuando ve una flor romperse, tiene un mal presentimiento sobre él (sobre todo es la intuición). Cuando se enteró de la muerte de Asuma, cayó al suelo dolorida y llorando, y más tarde lleva flores a su tumba en el funeral. La verdad de la relación se revela poco después, cuando ella y Shikamaru está ante la tumba, y ella muestra estar embarazada de Asuma.

Primera parte

El examen de chūnin 
En el combate entre Naruto Uzumaki y Kiba Inuzuka ella al principio piensa que Naruto no sería rival para Kiba porque Naruto era un tonto haciendo jutsus cuando era niño pero luego queda realmente impresionada cuando Naruto usa un clon de sombra a la vez que el clon se transformó y más aún cuando Naruto gana la batalla. Cuando Hinata le ofrece medicina a Naruto se da cuento de los sentimientos de Hinata hacia Naruto.
Durante el combate de Hinata contra Neji Hyūga, Kurenai advierte el cambio en su alumna, que decide no huir más de un enfrentamiento. Kurenai comprende entonces que lo hace para mostrar a su padre que no es inútil, y se alegra de que adopte esa posición. Cuando Neji intenta matar a Hinata, es una de las que baja a detenerle.

El regreso de Itachi 
Durante su batalla contra Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki, Kurenai intentó atrapar al primero con un genjutsu, que éste pudo, sin embargo, volver en contra de ella.
Kurenai escapó de este contragenjutsu mediante el dolor, mordiéndose un labio hasta hacerse sangre. Itachi  la siguió, pero Kakashi le detuvo al intervenir. Más tarde ella y los otros Jonin se dipusieron a atacar nuevamente pero con la llegada de Might Guy, los Akatsukis se retiraron

Sagas de relleno 
En el anime, Asuma y Kurenai fueron enviados por la Quinta Hokage Tsunade para que el criminal Chunin Mizuki sea interrogarlo sobre su presunta relación con Orochimaru . La pareja llegó a la aldea de la hoja de máxima seguridad de la prisión, sólo para ser recibido por un enjambre de presos liberados, entre ellos el legendario Hermanos Fujin y Raijin . Superados en número, los dos fueron golpeados en la inconsciencia, y fueron trasladados rápidamente al hospital de la hoja del pueblo para recibir tratamiento médico. Yakumo resurgió varios años después de Kurenai había sellado lejos su Kekkei Genkai , que finalmente no tuvo éxito. Después de Yakumo creó la ilusión de la Residencia Hokage ser golpeado por un rayo (algo que cada uno cree que realmente ocurrió), Kurenai tomó una licencia temporal del equipo 8 para que pudiera hacer frente al problema. Naruto se enfrentó a ella sobre su participación en Yakumo, pero ella simplemente se utiliza un genjutsu con él para mantenerlo ocupado.

A medida que se acercó a la cabina de Yakumo, Kurenai parecía estar atrapada en un genjutsu rebelde. En realidad, ella había atacado a su agresor en un genjutsu. Ella descubrió que estos atacantes eran de hecho miembros del clan Kurama, que tenían la intención de secuestrar Yakumo. Desde este punto, ella y el ninja oposición básicamente luchó con nada más que puro genjutsu técnica, como la ilusión demoníaca: El árbol enlace muerte y el enlace de String Bean ilusión . Kurenai terminó con éxito hasta el encuentro final, donde fue sorprendido con la guardia baja y corte por shuriken. La sangre reveló su presencia a Unkai , el líder temporal del clan Kurama, lo que le permite a su derrota.

Kurenai fue salvada por la llegada de su equipo, junto con Naruto,Sakura, y Gai . Más tarde, la hora de explicar a Team 8 los motivos de su partida, que afirmó que el pueblo "no necesita otros usuarios genjutsu que ella". Esta fue la razón supone para el sellado de las capacidades de Yakumo, pero Shino reconoció que ella estaba mintiendo. Yakumo, por el contrario, cree Kurenai lo hizo con el fin de acabar con el tiempo el clan Kurama. Ella atrapado su sensei anterior, Naruto, Sakura , y el equipo de 8 en un genjutsu-réplica creada de la aldea que parecía haber sido devastada por la guerra. Unkai también en la ilusión. Unkai, preocupado por los poderes Yakumo había, y su estado mental continua degradación como consecuencia de no poder controlarlos, libre de Naruto de la ilusión para que pudiera matar a Yakumo. Todo el mundo fue puesto en libertad y, a excepción de Kurenai. Yakumo mantuvo atrapado en la ilusión con la esperanza de vengarse y respuestas sobre su pasado.

Naruto y los demás regresaron a la villa de montaña y volver a entrar en el mundo de Naruto de Yakumo genjutsu para ayudar a Kurenai. Yakumo se enteró de que un monstruo llamado Ido que vivía dentro de su mente subconsciente era el que mató a sus padres. Con la ayuda de Kurenai, que venció al monstruo en su corazón y liberó a Kurenai de su genjutsu. Con su última misión en el Tercer Hokage completado, Kurenai se reasignó como la líder del equipo 8.

Segunda parte 
Kurenai aparece regularmente durante y después de la batalla de Asuma con Akatsuki. Cuando le dijeron de la muerte de Asuma, Kurenai fue devastada. Después de que Shikamaru vengó la muerte de Asuma por derrotar a Hidan, empezó a cuidar de Kurenai (aunque se ha sabido que insisten en que no es necesario hacerlo todos los días). También se comprometió a hacer algún día el Maestro de su bebé. Debido a su embarazo, el Equipo 8, ha sido dirigido por otros jonin durante sus misiones.

Los inmortales: Hidan y Kakuzu

En el hospital Asuma quería contarle algo a Kakashi. Pero antes de poder decir algo, entra Kurenai y Asuma se despide de Kakashi, diciendo que va a decirle más tarde. Cuando Asuma y su equipo se van a localizar a los Akatsuki, Hidan y Kakuzu, Kurenai observa en una ventana del apartamento. Ella siente algo, pero cuando vuelve a mirar por la ventana , Asuma y su equipo se han ido. Kurenai riega las flores que Asuma le regalo, uno de los pétalos se cae y ella se golpea, siente un mal augurio sobre Asuma. Cuando Shikamaru regresa de la misión, él le dice la mala noticia de Asuma y Kurenai se queda en un estado de shock y luego se derrumba y cae de rodillas al suelo, durante el funeral de Asuma, Kurenai lleva unas flores a la tumba de Asuma. Después de que Shikamaru derrota a Hidan, se encuentra con ella en la tumba de Asuma. Kurenai le pregunta si va a estar solo ahora que su compañero Shōgi se ha ido.

Shikamaru dice que Asuma le enseñó cosas importantes y el Shōgi es solo una de tantas y le dice que a Kurenai en tono sarcástico, "que es su turno de jugar" (revelando que además de decirle quien representaba al Rey en el Shōgi, Asuma también le pidió que quidara de Kurenai y su hijo) y que cuando nazca su bebé, va a protegerlo y entrenarlo. Kurenai se toca el vientre y sonríe por las palabras de Shikamaru y le agradece (indicando que ya estaba embarazada de Asuma).

Invasión de Pain y Konan

Para ayudar a Naruto a superar la muerte de Jiraiya, Shikamaru lo lleva al hospital donde Kurenai ya se iba y él le explica a Naruto que está embarazada, porque Naruto creía que había engordado. Kurenai le insiste a Shikamaru que él no necesita verla cada vez que va al hospital, pero Shikamaru dice que no puede evitarlo; Asuma le dijo que cuidara de ella y el niño. 

En el anime y en el manga, durante el Asalto de Pain, Kurenai sale de su apartamento por las constantes explosiones y se estaba preguntando qué estaba pasando en la aldea y miró hacia fuera. Shikamaru luego vino para garantizar su seguridad. el Camino Animal de Pain invoca a un ciempiés gigante. Shikamaru le dijo que se mueva hacia atrás mientras él se encargaba de la invocación, matándola con su sombra. Luego dijo que Asuma jamás lo perdonaría si algo le pasaba a ella y al bebé y le aconsejó ir al centro de evacuación de Konoha a través del paso subterráneo. Se le vio después yendo al Centro de evacuación con muchas otras personas.

Cuarta Gran Guerra Mundial Shinobi 
Durante la batalla de Asuma contra su Equipo se puede observar a Kurenai con un bebé en brazos, lo que indica que la Hija de Asuma ya ha nacido.

Epílogo

En el capítulo final se ve a Kurenai despidiendo a su hija ya crecida, quien va de camino a reunirse con Kakashi y Gai por unos días durante una reunión de ex-Kages.

Habilidades 
Kurenai es la mejor usuaria actual del Genjutsus en la Villa de Konoha, con lo que normalmente prefiere emplear ilusiones contra sus enemigos en vez de ataques físicos. Su habilidad en este ámbito es tan grande que incluso los miembros del Clan Kurama, que antiguamente poseían una Barrera de Sangre que les daba la capacidad de emplear un Genjutsu poderosísimo, la consideran a su mismo nivel. Normalmente Kurenai empieza probando al enemigo con ilusiones de nivel bajo para luego atacarle con sus mejores Genjutsu. Sus capacidades en esta disciplina son muy amplias, y es capaz de liberarse o incluso manipular para su beneficio los Genjutsu que otras personas traten de usar contra ella. Fue incluso capaz de atrapar a Itachi y Kisame en sus ilusiones, aunque el primero logró librarse gracias a las capacidades de su Sharingan. Aunque no se la ha visto usando dichas técnicas, según los Stats Oficiales también es bastante hábil en Ninjutsu y Taijutsu.

Jutsus 
-Magen: Jubaku Satsu (Ilusión Demoníaca: Muerte de Prisión Arbórea): con esta técnica, el cuerpo de Kurenai parece desaparecer de la vista del enemigo, lo que le permite aproximarse hasta él sin ser vista. Luego, alrededor del cuerpo del enemigo comienza a crecer un árbol que le atrapa e inmoviliza entre sus ramas. Entonces, una vez que el enemigo cree estar atrapado, Kurenai aparece desde el tronco del árbol para darles el golpe final.

-Hanachiri Nuko (Huida de Pétalos de Flor): Kurenai emplea esta técnica ilusoria cuando está atrapada de cualquier modo, incluso en otro Genjutsu. Su cuerpo parece estallar y disolverse en decenas de pétalos de flor que flotan en el aire alrededor del enemigo. Entonces los pétalos atacan al enemigo, cubriendo su cuerpo y haciendo que sienta dificultad para respirar y mover sus músculos. El enemigo, totalmente vulnerable, entra rápidamente en estado crítico y muere por asfixia.

Popularidad 
Kurenai es un personaje ciertamente no muy popular por sus escasas apariciones en la serie. Pero una encuesta que se está llevando a cabo, indica que Kurenai está ocupando el puesto #34, superando a Kabuto, Yamato, Asuma, Anko, etc.

Misiones completadas 

 Rango D: 100
 Rango C: 342
 Rango B: 73
 Rango A: 196
 Rango S: 17
 Rango SS: 2

Referencias 

Personajes de Naruto